Osoby o tym nazwisku:
 Helena Csorba – polska socjolog medycyny i pomocy społecznej
 Tibor Csorba – węgierski językoznawca, malarz, tłumacz, propagator polskiej literatury